Ellissen steht für:

Personen:
 Adolf Ellissen (1815–1872), deutscher Literaturhistoriker und Politiker
 Gerhard Ellissen (1778–1838), deutscher Mediziner
 Hubert Ellissen (1888–1937), österreichischer Industrieller
 Ignatz Eduard Ellissen (1811–1883), deutscher Justizrat und Politiker, Mitglied des gesetzgebenden Körpers der Freien Stadt Frankfurt
 Moritz Ellissen (1806–1876), deutscher Kaufmann und Politiker, Mitglied des gesetzgebenden Körpers der Freien Stadt Frankfurt
 Philipp Ellissen (1802–1882), deutscher Kaufmann und Politiker, Mitglied des gesetzgebenden Körpers der Freien Stadt Frankfurt

Unternehmen:
 Ellissen Roeder & Co. AG, ehemalige österreichische Papierfabrik in Kematen an der Ybbs
 Lazard Speyer-Ellissen, ehemaliges deutsch-jüdisches Bankhaus in Frankfurt am Main